

Костел і монастир кармелітів босих (Бердичів)
 Костел кармелітів босих (Вишнівець)
 Костел та монастир кармелітів (Кисилин)
 Костел і монастир кармеліток узутих (Львів)
 Монастир кармелітів босих (Персенківка)
 Церква безсребреників Косми і Дам'яна (Львів)
 костел і монастир кармеліток босих у Львові
 Костел святого Мартина — колишні костел і монастир кармелітів узутих у Львові.
 костел і монастир кармеліток босих у Львові
 Костел кармелітів, давніше — собор святого Івана Хрестителя — IV (Перемишль)
 Костел кармелітів (Розділ)
 Костел святої Анни (Сусідовичі)

Костел кармелітів (Гродно) (втрачений)

Костел кармелітів (Варшава)

Кармеліти